

Ім'я Яким 
Яки́м — українське чоловіче ім'я, офіційна форма від канонічної Йоаким.

Відомі особи 
 Яким Сомко (бл.1619 — 1663) — український військовий, політичний і державний діяч.
 Яким (лірник) (ХІХ ст.) — лірник.
 Яким Ярема (1884—1964) — український психолог, філософ, мовознавець і літературознавець, педагог і культурно-освітній діяч.

Прізвища від імені Яким 
 Якиміщак Дмитро (1888—1958) — учитель, адвокат, посол родом з села Заріччя, Надвірнянського повіту.

 Якименко
 Якимець
 Якимів (значення)
 Якимов
 Якимович
 Якимченко
 Якимчук

Географічні назви (топоніми) 

 Якименки — село в Недригайлівському районі Сумської області в Україні.
 Якимів Яр — село в Україні, в Ширяївському районі Одеської області.
 Якимове — село Великобагачанського району Полтавської області
 Якимчиці — село в Україні, в Городоцькому районі Львівської області.
 Якимівка (значення)
 Якимівське (значення)

Мистецтво

Фільми 
  — чеська кінокомедія 1974 року режисера .